Leonard Sowiński (poeta) (1831–1887), polski poeta, historyk literatury i tłumacz, działacz polityczny.
 Leonard Sowiński (grafik), polski grafik